Алекса́ндр Беньями́нович Пале́й (первоначальная фамилия Абрамович; род. 9 января 1956, Кишинёв, Молдавская ССР) — молдавско-американский пианист и дирижёр. Заслуженный артист Молдавии (1985). Лауреат Международного конкурса имени Иоганна Себастьяна Баха (1984).

Биография 
Родился в семье врачей — участкового терапевта Беньямина Исааковича Абрамовича и кардиолога в больнице скорой помощи Софьи Иосифовны Палей. С 1963 года обучался в кишинёвской Средней специальной музыкальной школе имени Е. Коки у Евгении Ревзо (1915—2011). Начал выступать с сольными концертами с 13 лет (в апреле 1969 года), когда был известен как Алекса́ндр Абрамо́вич. 

В 1972 году стал победителем Молдавского республиканского конкурса исполнителей классической музыки и в 1973 году был принят в Центральную музыкальную школу в класс Беллы Давидович. В 1981 году закончил Московскую консерваторию, где учился в классе Беллы Давидович и после её эмиграции у Веры Горностаевой. В 1981—1984 годах — доцент Молдавского государственного института искусств имени Г. Музическу, до 1988 года — солист Молдавской государственной филармонии. 

Был первым исполнителем произведений молдавских композиторов: концерта для фортепиано с оркестром Бориса Дубоссарского, колыбельной, диафоний, рапсодии для скрипки, фортепиано и ударных инструментов, сонаты-фантазии и малагеньи Василия Загорского, прелюдии и «Видения» Мариана Стырчи, рондо Соломона Лобеля, бессарабки Штефана Няги, вариаций на гагаузскую тему Михаила Колса. В 1984 году А. Палей стал лауреатом I премии на Международном конкурсе имени Иоганна Себастьяна Баха в Лейпциге, в 1986 году был удостоен премии Bösendorfer в Вене и I премии на международном конкурсе для пианистов и скрипачей имени Панчо Владигерова (Болгария). 

В 1988 году после развода с первой женой не возвратился из гастрольной поездки с тенором Михаилом Мунтяном по Италии и оттуда эмигрировал в США (Нью-Йорк).

Александр Палей — организатор фестивалей классической музыки в Moulin d’Andé (Нормандия) и в Ричмонде. В числе выпущенных им в последние годы записей — полное собрание сочинений Милия Балакирева для фортепиано, все четыре Мефисто-вальса Ференца Листа, Второй и Четвёртый фортепианные концерты Антона Рубинштейна, все этюды Александра Скрябина.

Второй женой Александра Палея стала пианистка Пей Вен Чен ().

Дискография 
 Anton Rubinstein: Piano Concerto No. 2 and Concerto No. 4. Russian Disc, 1994 & 2012.
 Balakirev: The Complete Piano Music (Полное собрание произведений Балакирева для фортепиано, 6 компакт-дисков). Essay, 1994 (Brilliant Classics, 1995 and 2005).
 Theodore Storm. Die Regentrude. Naxos, 1996.
 Scriabin: Études (Complete; Полное собрание фортепианных этюдов Скрябина). Naxos, 1997.
 Alexander Paley Plays Blüthner. Julius Bluthner Pianofortefabrik GmBH, 1998.
 Weber: Overtures (Piano Arrangement). Naxos, 1999.
 The Best of Weber (в сопровождении оркестра). Naxos, 1999.
 Anton Rubinstein: Piano Works: Six Etudes; Barcarolles. Marco Polo, 2002.
 Cesar Franck Piano Transcriptions: Violin Sonata; Pastorale. Marco Polo, 2002.
 Sheila Silver: Piano Concerto, Six Preludes. Naxos, 2003.
 Chopin, Rachmaninov. Sonates Pour Violoncelle & Piano (виолончель: Александр Дмитриев). Accord, 2005.
 Jean-Louis Agobet. Rittrato concertante. Timpani, 2005.
 Johann Sebastian Bach. Goldberg Variations (Вариации Гольдберга Баха в фортепианной интерпретации). Hänssler Classics, 2007.
 Alexander Paley plays Mozart, Beethoven, Brahms & Bartel. Hänssler Classics, 2007.
 Beethoven and Liszt: Adelaide & Septuor. Musidisc, 2007.
 Alexander Paley plays Chopin. Hänssler Classics, 2007.
 Alexander Paley Plays Sergej Prokofjew. Hänssler Classic, 2007.
 Weber: Piano Music (Полное собрание произведений Вебера для фортепиано, 4 компакт-диска). Naxos, 2009.
 Balakirev: Complete Piano Works. Indie Europe/Zoom, 2011.
 Tchaikovsky: Grande Sonate, The Seasons. Aparte, 2014.
 Rameau: Nouvelles suites de pièces pour clavecin, troisième livre. La Música, 2014.
 Rameau: Suites, Livre II. La Música, 2015.
 Weber: Overtures (Arranged for piano four hands, with Brian Zeger). Naxos, 2015.
 Medtner. Rachmaninov. Piano works. La Música, 2016.
 Rameau par Alexander Paley, Premier Livre. La Música, 2020.
 Enescu: Piano Music, Vol. 1: Piano Sonatas 1 & 3, Prelude and Fugue. Melism, 2020.
 Rachmaninov: Préludes, Op. 23 — Études-Tableaux, Op. 33. La Musica, 2020.

Литература 
 Людмила Рябошапка. Александр Палей: Романтика творчества. Кишинёв: Bons Offices, 2020. — 152 с. — ISBN 978‑9975‑87‑721‑3.

Примечания

Ссылки 
 Биография и фотоматериалы
 Фестиваль Александра Палея в Ричмонде

Академические музыканты Молдавии
Академические музыканты США
Выпускники Центральной музыкальной школы
Выпускники Московской консерватории
Академические музыканты СССР
Лауреаты международного конкурса имени Иоганна Себастьяна Баха
Преподаватели Академии музыки имени Г. Музическу